Баутцен:

 Баутцен — город в Германии, в Саксонии.
 Баутцен — район в Германии.